El nombre Departamento Litoral puede referirse a:

 Departamento Litoral, subdivisión de Benín, país de África;
 Departamento Litoral, antigua subdivisión boliviana en la antigua costa pacífica de ese país;
 Departamento Litoral, antigua subdivisión peruana ubicada en la región sur de ese país.